Анато́лий Кузьми́н:
 Кузьмин, Анатолий (1950—1978) — советский мотогонщик, МСМК.
 Кузьмин, Анатолий Александрович (1871—1914) — полковник, герой Первой мировой войны.
 Кузьмин, Анатолий Арсеньевич (1859 — после 1912) — председатель уездного съезда, депутат III Государственной думы (1907—1912).
 Кузьмин, Анатолий Иванович (1935—1956) — Герой Советского Союза.
 Кузьмин, Анатолий Наумович (1924—1992) — Герой Советского Союза.
 Кузьмин, Анатолий Николаевич (1903—1954) — министр металлургической промышленности СССР, министр чёрной металлургии СССР.